Indywidualne Mistrzostwa Świata na długim torze 1984

Wyniki 
 16 września 1984 r. (niedziela),  Herxheim bei Landau/Pfalz

1984
1984 w long tracku
1984 w Niemczech